Stephan Auner magyaros névalakban Auner István (17–18. század) orvos.

Szülővárosában, Medgyesen volt orvos, tanult Lipcsében és Wittenbergben, ahol 1712-ben avatták orvosdoktorrá. Nyomtatásban megjelent munkái:

 Disputatio anatomica de pulmone. (Vittebergae, 1710.) – a tüdőről írt anatómiai mű
 Dissertatio inaug. medica de vulneribus eorundemque symptomatis. (Vittebergae, 1712.)

Források

Magyar orvosok
Medgyesiek